Ниже приведён список авиакомпаний Туниса:

См. также 
 Список аэропортов Туниса
 Список авиакомпаний

Ссылки 
 История авиакомпаний
 Коды авиакомпаний

Авиакомпании Туниса
Тунис
Списки:Тунис